Натаниэль Филип Виктор Джеймс Ротшильд (, также известный как Нат; род. 12 июля 1971) — швейцарский финансист британского происхождения, представитель династии Ротшильдов. Председатель совета директоров JNR Limited, специализирующейся на инвестиционном консалтинге на развивающихся рынках, в металлургии и добыче полезных ископаемых. Сопредседатель Bumi plc, группе компаний занимающейся полезными ископаемыми, котируемой на Лондонской фондовой бирже. Был сопредседателем хедж-фонда Atticus Capital с 1996 до его закрытия в 2009 году.

Семья 
Натаниель Филип Ротшильд — младший из четырёх детей и единственный сын лорда Джейкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джеймса Данна, канадского финансиста и магната. Как сын барона имеет титул The Honourable. Получил образование в Colet Court (в то же время, что и Джордж Осборн), Итонском колледже и  Оксфорда. Будучи студентом был членом Bullingdon Club, членом которого в то же время был Джордж Осборн, который являлся канцлером казначейства Великобритании (2010—2016).

Карьера 
Нат начал свою карьеру в 1994 году в Lazard Brothers Asset Management в Лондоне, затем присоединился к Gleacher Partners, нью-йоркской консалтинговой компании в области слияний и поглощений (M&A), основанной Эриком Гличером (Eric Gleacher), бывшим главой M&A Morgan Stanley и Lehman Brothers.

Ротшильд был сопредседателем (и акционером 50 %) Atticus Capital, международной инвестиционной компании, основанной в 1995 году и имевшей офисы в Нью-Йорке и Лондоне. После закрытия Atticus Capital в 2009 году стал сопредседателем хедж-фонда Attara Capital LP,Atticus European Fund, который до этого управлялся Atticus Capital.

Инвестиции 
В 2000 году The Observer написал, что кроме официального наследства в £500 миллионов основная часть наследства Натаниэля «скрыта в ряде швейцарских трастов и достигает £40 миллиардов». Через NR Investments Ltd., головную инвестиционную компанию, Натаниэль Ротшильд был якорным инвестором в IPO ОК Русал, состоявшемся в январе 2010 года. Кроме того, Ротшильд купил за $40 миллионов конвертируемые бонды Glencore после IPO.

Противоречия 
В октябре 2008 года попал под шквал критики в прессе в связи со встречей лейбористского политика Питера Мандельсона c российским бизнесменом Олегом Дерипаской на яхте, пришвартованной около Корфу, по случаю вечеринки, устроенной Натом Ротшильдом.

Ссылки 

Натаниэль Филип
Выпускники Итона
Выпускники Оксфордского университета
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона